De Open Franse Tenniskampioenschappen in 1994 bij de mannen werden voor de 93e keer gehouden. De Spanjaard Sergi Bruguera won het toernooi door in de finale zijn landgenoot Alberto Berasategui met 6-3, 7-5, 2-6 en 6-1 te verslaan.

Algemeen

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler bereikte.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Roland Garros
ITF-toernooi in 1994